A 2017-es brit Formula–4-bajnokság a sorozat harmadik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 1-én vette kezdetét a Brands Hatch versenypályán és szintén ott ért véget október 1-én. Az egyéni bajnokságot Jamie Caroline nyerte meg, míg a csapatoknál a Carlin diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők

Ford-kupa

Csapatok

Megjegyzések:
 A Donington Park harmadik és az Oulton Park második versenyét követően csak fél pontokat osztottak ki, amiért a mezőny a versenytáv kevesebb mint 75%-át teljesítette.
 Az Oulton Parki versenyhétvge harmadik futamát biztonsági okokból lefújták. A futamot egy későbbi időpontban, az idény hetedik versenyhétvégéjén tartották meg.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

BritF417
17